Алтухов Валерій Миколайович — український музикант, кларнетист, педагог, науковець, заслужений діяч мистецтв України.
 Алтухов Олександр Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища